Dominic Thiem era il detentore del titolo ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione.

Lucas Pouille ha conquistato il titolo sconfiggendo in finale Feliciano López con il punteggio di 4–6, 7–65, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Roger Federer (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Lucas Pouille (campione)

  Steve Johnson (secondo turno)
  Miša Zverev (semifinale)
  Gilles Simon (primo turno)
  Viktor Troicki (primo turno)

Wildcard 

  Tommy Haas (quarti di finale)
  Maximilian Marterer (primo turno)

  Lucas Pouille (campione)

Qualificati 

  Lukáš Lacko (primo turno)
  Peter Gojowczyk (secondo turno)

  Yannick Hanfmann (secondo turno)
  Márton Fucsovics (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2017